Bernett ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick A. Bernett (1906–1993), deutsch-amerikanischer Antiquar
 Hajo Bernett (1921–1996), deutscher Sporthistoriker
 Ilse Bernett (1910–2000), deutsch-amerikanische Antiquarin, siehe im Artikel zum Ehemann Frederick A. Bernett
 Jessica Bernett (* 1978), deutsche Schriftstellerin
 Monika Bernett (* 1959), deutsche Althistorikerin
 Nikolaus Bernett (1882–1969), deutscher Lehrer und Turngauleiter

Siehe auch:
 Bernet
 Bernetti